Bösingen ist ein geographischer Name:

Gemeinden und ein Ortsteil:
 Bösingen (bei Rottweil), Gemeinde im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Bösingen FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Bösingen (Pfalzgrafenweiler), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Pfalzgrafenweiler, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Schutzgebiet:
 Bösingen (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bösing